Legia – stolica historycznej diecezji we Cesarstwie rzymskim w prowincji Numidia
 Legia Warszawa
 CWKS Legia Warszawa
 Legia Poznań
 Legia Bydgoszcz
 Legia Akademicka – ochotnicza formacja wojskowa młodzieży studenckiej uczelni warszawskich
 Legia Cudzoziemska – francuska jednostka bojowa
 Legia Honorowa (Legion d'Honneur) – francuski order
 Legia Księstwa Warszawskiego
 Legia Naddunajska
 Legia Nadwiślańska
 Legia Oficerska (PSZ)
 Legia Podchorążych
 Legia Polsko-Włoska
 Legia Rycerska
 Legia Zasług (Legion of Merit) – odznaczenie amerykańskie
 Legie Księstwa Warszawskiego
 Legie Północne
 Legion – dawna jednostka wojskowa
 Hiszpańska Legia Cudzoziemska